

Населені пункти та їхні частини

 Ґрондкі — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґрондкі — село в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрондкі — частина села Ґрембув у гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрондкі — частина села Циґани в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрондкі — осада в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки